MEE ima više značenja.

 MEE (psihodelik)
 Mee (prezime)